Людмила Кравцова: Кравцова, Людмила Александровна (1947—2010) — советская и российская актриса.
 Кравцова, Людмила Михайловна (1917—1996) — Герой Социалистического Труда.